Bellow peut faire référence à :
 Alexandra Bellow (née en 1935), une mathématicienne roumaine,
 Saul Bellow (1915-2005), un écrivain américain,

Bellows peut faire référence à :
 George Wesley Bellows (1882-1925), un peintre américain,
 Gil Bellows (1976-), un acteur et producteur canadien,

Bellow est aussi la traduction anglaise de  en français.

Homonymie de patronyme